Název Zádub má více sídel:
 Zádub-Závišín, obec v okrese Cheb
 Zádub (Zádub-Závišín), část obce Zádub-Závišín v okrese Cheb
 Zádub (Olbramov), část obce Olbramov v okrese Tachov

Externí odkazy